Jones County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Jones County, Georgia 
 Jones County, Iowa 
 Jones County, Mississippi 
 Jones County, North Carolina 
 Jones County, South Dakota 
 Jones County, Texas